

Студійні альбоми

Сингли

Музичні відео

Коментарі

Примітки 

ABC